Bjacho (en dzongkha : ), également orthographié Bjagchhog, est un gewog (ensemble de village) du district de Chukha, au Bhoutan.

Géographie 
Le gewog a une superficie de  carrés et comprend quatre villages, Bjachho, Tsimakha, Mebesa et Wangkha.

Subdivision au Bhoutan